Annay – comune francese nel dipartimento della Nièvre
 Annay – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais